

Населені пункти та їхні частини
 Седліщкі — село в гміні П'яскі Свідницького повіту Люблінського воєводства
 Седліщкі — село в гміні Рейовець Холмського повіту Люблінського воєводства
 Седліщкі — частина міста Рейовець-Фабричний в Холмському повіті Люблінського воєводства

Примітки